Kuperus steht für:
 (9692) Kuperus, einen Asteroiden des Hauptgürtels
 Harmen Kuperus (* 1977), einen niederländischen Fußballtorwart
 Max Kuperus (* 1936), einen niederländischen Professor für Astrophysik an der Universität Utrecht, Vorsitzenden des Fachbereichs der Königlichen Niederländischen Akademie der Künste und Wissenschaften und Namensgeber für einen Asteroiden
 Jan Kuperus (1929–2011), einen niederländischen Wirtschaftswissenschaftler